«Суини» () — английский телесериал в жанре полицейской драмы, транслируемый на британском телевидении в 1970-х.

Сюжет 
Сюжет повествует о британской полиции 1970-х годов, особое внимание уделяя двум членам «», подразделения столичной полиции, специализирующегося на борьбе с вооружёнными ограблениями и насильственными преступлениями в Лондоне. В главных ролях Джон Тоу в роли детектива-инспектора Джека Ригана и  в роли его партнёра, детектива-сержанта Джорджа Картера. Название сериала происходит от «Суини Тодд», что на сленге кокни (rhyming slang) означает «Летучий отряд».

Его очень большая популярность в Великобритании помогла создать два дополнительных полнометражных фильма — «» и «».

Примечания

Ссылки 

 
 The Sweeney
 The Sweeney ranked
 The Sweeney: a preamble 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 1975 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне